

Russia 

 Petropavloskij rajon – rajon del Territorio dell'Altaj
 Petropavloskij rajon – rajon dell'Oblast' di Voronež

Ucraina 

 Petropavloskij rajon – rajon dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k